Radant ist der Familienname von

 Detlef Radant, ehemaliger deutscher Eishockeyspieler (SC Dynamo Berlin)
 Walter Radant (1922–1969), ein ehemaliger deutscher Fußballspieler